Karpen steht für:
 Karpen, antikes Volk in Südosteuropa

Karpen ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolae Vasilescu-Karpen (1870–1964), rumänischer Ingenieur und Physiker
 Solomon Karpen (1858–1936), US-amerikanischer Unternehmer
 Ulrich Karpen (* 1938), deutscher Politiker (CDU)

Karpen ist ein Ortsname:
 Karpen, Dorf im Kreis Dramburg, Pommern, seit 1945: Karpno (Ostrowice) im Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Karpen, bis 1938: Karpa, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Karpa (Pisz) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Carpen